Unter Leben in Deutschland versteht man
 eine Feldstudie, siehe Sozio-oekonomisches Panel
 den Namen des aktuellen Einbürgerungstestes der Bundesrepublik Deutschland seit 2013